Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1958 – trzecie mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF. Odbył się w dniach 27 lutego – 8 marca 1958 roku w NRD. Tytuł zdobyty w 1954 roku obronili Szwedzi. Obydwa państwa niemieckie wystawiły wspólną reprezentację, był to również pierwszy turniej, w którym wystąpił zespół spoza Europy – Brazylia.

System rozgrywek 
W rozgrywkach uczestniczyło szesnaście drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy po cztery drużyny. Dwie najlepsze drużyny przechodziły do dalszej części rozgrywek z zaliczeniem wyniku między tymi drużynami. Zespoły z grup A i B utworzyły grupę II, zaś zespoły z grup C i D utworzyły grupę I. Zwycięzcy grup zagrali o 1. miejsce, kolejne zespoły odpowiednio o 3., 5. i 7. miejsce.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Faza pucharowa

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zwycięzca 
Szwecja
Skład: Donald Lindblom, Lennart Ring, Gösta Carlsson, Nils Ekeroth, Kjell Jönsson, Hans Karlsson, LKSA-Erik Olsson, Ake Reimer, Roland Mattson, Rune Ahrling, Uno Danielsson, Sten Hellberg, Gunnar Kämpendahl, Hans Olsson, Stig Lennart Olsson, Rolf ZachrissonTrener: Curt Wadmark

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1958
1958 w sporcie
Sport w Niemieckiej Republice Demokratycznej
1958 w Niemczech